Ба́нный переулок — улица в центре Санкт-Петербурге в Центральном районе недалеко от «Пяти углов». Проходит от набережной реки Фонтанки до Загородного проспекта

История 
Переулок назывался Банным в 1840—1900-х годах. Название произошло от торговых бань Сивковой, располагавшихся тогда на углу с набережной Фонтанки. Позже переулок назывался Фрунзенским проездом, затем не имел названия до 31 января 2017 года.

Транспорт 
Движение общественного транспорта по переулку отсутствует.

Литература

Ссылки 
 Новость о наименовании